

Patronyme 

 Cyprien Iov (né en 1989), un blogueur, vidéaste, acteur, doubleur, scénariste de films, bandes dessinées et animateur français ;
  (1888-1959), un poète et romancier roumain.

Toponyme 

 , une route ukrainienne.

Sigle 
IOV est un sigle qui peut désigner :
 , une association commerciale britannique.

Voir aussi 
 , un satellite de Galileo
 , un satellite de Galileo
 , un satellite de Galileo
 , un satellite de Galileo
 , un réseau de transport en commun allemand.